Juego de niños puede referirse a:
Juego infantil, también llamados juegos de patio o juegos tradicionales.
A las novelas:
 Juegos de niños, novela de Tom Perrotta.
 Juego de niños, novela de Carmen Posadas.
En el teatro:
 Juego de niños, obra de teatro escrita por Víctor Ruiz Iriarte.
A las películas:
 Juego de niños, película española de 1959 dirigida por Enrique Cahen Salaberry, basada en la anterior.
 Juego de niños, película de terror mexicana de 1995 realizada por Leopoldo Laborde.
 Juego de niños, película española de animación 1999 dirigida por Pablo Llorens.
 Juego de niños, película de terror francesa.
 Juego de niños, película del 2002 producida por televisa.
En televisión:
 Juego de niños, programa de televisión que emitió La 1 en 1988 y cuya producción se retomó en 2019.